Silas peut faire référence à :

Bande dessinée 
 Silas, le pseudonyme du dessinateur Winsor McCay pour signer ses Cauchemars de l'amateur de fondue au Chester
 Silas, un personnage de la bande dessinée McCay, de Thierry Smolderen et Jean-Philippe Bramanti
 Silas, un personnage de la bande dessinée Wakfu, les larmes de sang
 Silas, un personnage de la bande dessinée L'Étrange Vie de Nobody Owens de Neil Gaiman et P. Craig Russel
Silas Corey, personnage de la bande dessinée éponyme de Fabien Nury.

Géographie 
 Silas, une ville de l'Alabama située dans le Comté de Choctaw

Jeux vidéo 
 Silas Greaves, narrateur et personnage principal du jeu vidéo Call of Juarez: Gunslinger.

Langue 
 silas, deuxième personne du singulier du passé simple du verbe siler (siffler, en parlant du vent, par ex.)

Littérature 
 Silas Marner, un personnage du roman Silas Marner (1861) de George Eliot
 Silas Ruthyn, un personnage du roman Mon Oncle Silas (1864) de Sheridan Le Fanu
 Silas, un personnage du roman Cantique Sanglant (2003) d'Anne Rice
 Silas, un personnage du roman Da Vinci Code (2003) de Dan Brown
 Silas de Perikal, un personnage du roman Les Royaumes des Marches (2004) de Tad Williams
 Silas Heap, un personnage du roman Magyk (2005) d'Angie Sage
 Silas, un personnage des romans de Cecil Bødker
 Silas, un personnage du roman L'Étrange Vie de Nobody Owens (2008) de Neil Gaiman
 Silas, un personnage du roman L'Arche de Noël (2008) de Romain Sardou
 Silas, personnage du premier roman de Martin Dubois lui inspirant son nom d'auteur: Silas de la forêt

Religion 
 Silas, un personnage biblique qui a accompagné Paul de Tarse,

Sport 
 Silas Safford, un athlète ayant remporté le  haies en 1884 lors de la  des championnats d'athlétisme des États-Unis
 James Silas (né en 1949), un joueur américain de basket-ball
 Jorge Silas (né en 1976), un joueur et entraîneur portugais de football
 Paulo Silas (né en 1965), un footballeur brésilien
 Paul Silas (1943-2022), un joueur et entraîneur américain de basket-ball
 Stephen Silas (né en 1973), un entraîneur américain de basket-ball, fils du précédent
 Xavier Silas (né en 1988), un joueur et entraîneur américain de basket-ball, fils de James

Télévision 
 Silas (1981), un feuilleton télévisé allemand adapté des romans de Cecil Bødker
 Silas Botwin, un personnage de la série télévisée américaine Weeds (2005)
 Silas, un personnage de la série Vampire Diaries

Autre 
 SILAS, acronyme de Society for Irish Latin American Studies